Учитель на замену (фильм, 1996) — в главной роли Том Беренджер
 Учитель на замену (фильм, 2011) — в главной роли Эдриен Броуди